Freydank ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Freydank (1928–1999), deutscher Slawist
 Hanns Freydank (1892–1971), deutscher Schriftsteller und Heimatkundler
 Helmut Freydank (* 1935), deutscher Altorientalist
 Jochen Alexander Freydank (* 1967), deutscher Filmproduzent und Regisseur
 Ruth Freydank (* 1935), deutsche Theaterwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Freidank (Begriffsklärung)
 Carl Daniel Freydanck (1811–1887), deutscher Maler